Minolta STF 135mm f/2.8 [T4.5]* — объектив, совместимый с камерами системы Minolta AF. Изначально производился фирмой Minolta, сейчас — фирмой Sony. Несмотря на принадлежность к системе Minolta AF является объективом с ручной фокусировкой.
Minolta STF является уникальным объективом, не имеющим аналогов в других системах. Он разрабатывался с прицелом на создание фотографий с высококачественным боке. Для этой цели в нём применён специальный элемент названный Minolta «аподизационный фильтр» (), роль которого заключается в естественном сглаживании и размывании частей изображения, не находящихся в фокусе.

См. также 
 Портретный объектив

Ссылки 
 Сайт, целиком посвящённый STF объективу с примерами фотографий
 Технические данные на dyxum.com
 Полный обзор на dyxum.com
 Технические данные на mhohner.de
 Обзор на Magnus Wedburg

Источники 
 Dyxum lens data

Объективы, появившиеся в 1999 году
STF 135mm